Birgitta Ingeborg Alice av Hohenzollern (och Sverige), född 19 januari 1937 på Haga slott, är det andra barnet till det svenska prinsparet Gustaf Adolf och Sibylla och syster till kung Carl XVI Gustaf.

Hennes officiella titel är: Hennes Kunglig Höghet Birgitta, Prinsessa av Sverige och Hohenzollern.

Studier, giftermål och familj
Birgitta utexaminerades 1958 efter två års studier som gymnastikdirektör från Gymnastiska Centralinstitutet (GCI), nuvarande Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och fick senare samma år en tjänst som gymnastiklärare. Hon hade vid denna tid en uppmärksammad romans med Sven Tumba.
 
Hon förlovade sig den 15 december 1960 med prins Johann Georg av Hohenzollern-Sigmaringen. De gifte sig vid en borgerlig ceremoni i Rikssalen på Stockholms slott den 25 maj 1961 (vigselförrättare var Stockholms borgmästare Yngve Kristensson) och vid en kyrklig vigsel i slottet Sigmaringens rokokokyrka den 30 maj 1961. Birgitta förblev protestant efter bröllopet, men ansökte om att övergå till katolicismen. Hennes ansökan avslogs av kyrkan med ord som ifrågasatte hennes andlighet i ärendet.

Som prinsessa av Hohenzollern kallas hon i första hand Hennes/Ers Höghet. Då hon däremot till skillnad från sina systrar fortfarande är prinsessa av Sverige kan man även använda Hennes/Ers Kunglig Höghet, men hon tituleras egentligen enligt sin ingifta furstliga ställning i Tyskland.

Prinsparet Hohenzollern bodde länge i München. De var gifta fram till Johann Georgs död 2016, men hade då sedan länge levt åtskilda, där Johann Georg stannade i Bayern medan Birgitta flyttade till Mallorca i Spanien i mitten av 1990-talet.

Även om Birgitta fortfarande är prinsessa av Sverige, inkluderades hon inte i landets nya kvinnliga tronföljd som infördes 1980.

Släktskap
Prinsessan Birgittas och prins Johann Georgs närmaste släktskap till varandra är att de är sexmänningar på flera sätt, d.v.s. de har flera gemensamma förfäder sex generationer tillbaka. Ett exempel är makarna Frans Fredrik av Sachsen-Coburg-Saalfeld och Augusta av Reuss-Ebersdorf, ett annat makarna Fredrik Vilhelm av Nassau-Weilburg och Luise av Sayn-Hachenburg. En annan gemensam förfader, Maximilian I Josef av Bayern, återfinns redan fem generationer tillbaka i prins Johann Georgs antavla, men först sju generationer tillbaka i prinsessan Birgittas.

Engagemang
Prinsessan Birgitta är engagerad i golf och välgörenhet, gärna i kombination, och har en egen golftävling uppkallad efter sig. Hon deltar traditionellt årligen i firandet av såväl Lucia som Sveriges nationaldag på Mallorca. Hon har även gett ut en tränings-LP med häfte, "Spänsta med Birgitta", 1967.

Hon var sommarpratare i P1 den 12 juli 2009.

Barn
Prins Carl Christian av Hohenzollern-Sigmaringen (född 1962), gift 1999 med Nicole Helene Neschitsch (född 1968).
Prinsessan Désirée av Hohenzollern-Sigmaringen (född 1963), gift 1990–2002 med Heinrich Franz Josef Georg Maria, greve av Ortenburg. Omgift 2004 med  Eckbert von Bohlen und Halbach.
Prins Hubertus av Hohenzollern-Sigmaringen (född 1966), gift år 2000 med Ute Maria König (född 1964).

Anfäder

Se även
Bernadotte
Kungafamiljen

Referenser

Noter

Externa länkar

Svenska prinsessor
Huset Bernadotte
Huset Hohenzollern
Kvinnor
Födda 1937
Alumner från Gymnastik- och idrottshögskolan
Levande personer
Sommarvärdar 2009
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Storkorset av första klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden
Personer från Solna socken
Svenskar i Tyskland